

Відомі носії 
 Абдусалом Хасанов (1979) — таджицький боксер, призер чемпіонату світу і Азійських ігор.
 Дамір Хасанов (1938—2005) — Герой соціалістичної праці.
 Жасур Хасанов (1983) — узбецький футболіст.
 Рушан Хасанов (1956) — радянський футболіст, майстер спорту СРСР.
 Сафа Хасанов (1916—1973) — гвардії старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Хашим Хасанов — сержант Збройних сил України.
 Юрій Хасанов (1999—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Хасанова
 Хасаново